Lente, elemento capaz de desviar os raios de luz
Lente (professor), professor universitário (antigo)
Lente (geologia)
Lente fotográfica
Lente de contato